Slag om Uji (1180); Eerste Slag om Uji
 Slag om Uji (1184); Tweede Slag om Uji
 Slag om Uji (1221); Derde Slag om Uji